Język staromacedoński (helleński) – język starożytnej Macedonii
Język staromacedoński (słowiański) – inna nazwa języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. Zob. też język macedoński (słowiański).